Iskitim è un toponimo russo che può riferirsi:
 a una cittadina
 a un fiume